Fabriciana tekkensis är en fjärilsart som beskrevs av Hugo Theodor Christoph 1893. Fabriciana tekkensis ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
tekkensis